Łarisa Pawłowna Riasina, z domu Szajdurowa (ros Лариса Павловна Рясина, ur. 29 maja 1987 w Łyświe) – rosyjska biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Łarisa Szajdurowa pojawiła się 15 listopada 2003 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Kirowsku, gdzie zajęła 39. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną. W 2005 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, zajmując siedemnaste miejsce w biegu łączonym na 10 km. Jeszcze dwukrotnie startowała na imprezach tego cyklu, najlepszy wynik osiągając podczas MŚJ w Kranju w 2006 roku, gdzie wspólnie z koleżankami z reprezentacji zdobyła brązowy medal w sztafecie. Zajęła także ósme miejsce w biegu łączonym na 15 km podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand.

W Pucharze Świata zadebiutowała 15 grudnia 2007 roku w Rybińsku, zajmując 34. miejsce w biegu łączonym na 15 km. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła w tej samej miejscowości ponad trzy lata później, 4 lutego 2011 roku, kiedy była dwunasta w biegu łączonym na 10 km. Najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej osiągnęła w sezonie 2011/2012, zajmując 70. miejsce. Nigdy nie stała na podium zawodów pucharowych. W 2014 roku zajęła 34. miejsce w klasyfikacji końcowej ósmej edycji Tour de Ski.

Szajdurowa startuje także w zawodach FIS Marathon Cup. W zawodach tego cyklu najlepszy wynik osiągnęła 15 grudnia 2013 roku, kiedy we włoskim maratonie La Sgambeda zajęła trzecie miejsce, za Finką Riittą-Liisą Roponen i Szwajcarką Serainą Boner.

Nie startowała na igrzyskach olimpijskich ani mistrzostwach świata.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2011/2012: 34.
 sezon 2013/2014:

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Łyświe